Název Paseky má více obcí: 
 Paseky nad Jizerou – obec v okrese Semily
 Paseky (okres Písek) –  obec v okrese Písek

části obcí
 Dolení Paseky – část obce Světlá pod Ještědem v okrese Liberec
 Dolní Paseky – část města Aš v okrese Cheb
 Dolní Paseky (Rožnov pod Radhoštěm) – součást města Rožnova pod Radhoštěm
 Dominikální Paseky – část obce Bratkovice v okrese Příbram
 Hoření Paseky – část obce Světlá pod Ještědem v okrese Liberec
 Horní Paseky (Aš) – část města Aš v okrese Cheb
 Horní Paseky (Rožnov pod Radhoštěm) – součást města Rožnova pod Radhoštěm
 Jablonecké Paseky – část města Jablonec nad Nisou v okrese Jablonec nad Nisou
 Jimramovské Paseky – část obce Nový Jimramov v okrese Žďár nad Sázavou
 Paseky (Horní Stropnice) – část obce Horní Stropnice v okrese České Budějovice
 Paseky (Hřibiny-Ledská) – část obce Hřibiny-Ledská v okrese Rychnov nad Kněžnou
 Paseky (Proseč) – část obce Proseč v okrese Chrudim
 Paseky (Osečany) – část obce Osečany v okrese Příbram
 Roženecké Paseky – část obce Věcov v okrese Žďár nad Sázavou
 Paseky (Chlumětín) – osada v obci Chlumětín v okrese Žďár nad Sázavou
 Paseky (Stříbrnice) – základní sídelní jednotka obce Stříbrnice v okrese Uherské Hradiště

Související články 
 paseka

Externí odkazy